Retrospective kan syfta på:
Retrospective (album) – ett album av death metal-bandet Malevolent Creation
 Retrospective I – ett samlingsalbum från 1997 av rockbandet Rush
 Retrospective – The Very Best of e.s.t. – ett samlingsalbum från 2009 med jazzgruppen Esbjörn Svensson Trio